Hrvatska:
 Brežani (Karlovac) gradsko naselje Karlovca
 Brežani (Sveti Petar Orehovec), naselje u općini Sveti Petar Orehovec

BiH:
 Brežani (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Brežani (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Bugarska:
 Brežani (Bugarska)

Makedonija:
 Brežani (Makedonija)